Amerikai Egyesült Államok
 Atlanta, település Arkansas államban
 Atlanta, település Delaware államban
 Atlanta, Georgia állam fővárosa
 Atlanta, település Idaho államban
 Atlanta, település Illinois államban
 Atlanta, település Indiana államban
 Atlanta, település Kalifornia államban
 Atlanta, település Kansas államban
 Atlanta, település Kentucky államban
 Atlanta, település Louisiana államban
 Atlanta, Michigan állam Montmorency megyéjének székhelye
 Atlanta, település Mississippi államban
 Atlanta, település Missouri államban
 Atlanta, település Nebraska államban
 Atlanta, település New York államban
 Atlanta, település Ohio államban
 Atlanta, település Texas államban
 Atlanta, település Wisconsin államban
Egyéb
Atlanta, televíziós sorozat
Atlanta, puhatestűek